Municipio de Abbotts Creek puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Abbotts Creek (condado de Davidson), un municipio ubicado en el condado de Davidson.
 Municipio de Abbotts Creek (condado de Forsyth), un municipio ubicado en el condado de Forsyth.